Базель — многозначный термин:

Топоним 
 Базель — город в Швейцарии, столица кантона Базель-Штадт.
 Базель — исторический кантон Швейцарии.
  — деревня в Бельгии.

Фамилия 
 Базель, Эдгар (1930—1977) — немецкий боксёр легчайшей и наилегчайшей весовых категорий.

Другое 
 «Базель» — швейцарский футбольный клуб из Базеля.
 Базель I, Базель II и Базель III — соглашения по достаточности основного банковского капитала.

См. также 
 Базель-Бадишер-Банхоф 
 Базель SBB 
 Базель сельский 
 Базель-Мюлуз-Фрайбург (аэропорт) 
 Базельский кодекс
 
 Бёзель